Бендет — фамилия. Известные носители:

 Бендет, Стейси (), урождённая — Уайнер (; 1978, Чаппаква, Нью-Йорк, США) — американский модельер.
 Бендет, Яков Абрамович (22 июля 1927 года, Киев — 10 января 2006 года, Киев) — один из основателей советской кардиологии и кардиохирургии.